Stefan – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Stefano

Persone

Stefan
Stefan (...–1185) – primo arcivescovo di Uppsala
Licia Stefan (1976) – rugbista a 15 italiana
Sofia Stefan (1992) – rugbista a 15 italiana
Stefan (1997) – cantante estone

Ștefan
Dorian Ștefan (1959) – ex calciatore rumeno
Maria Ștefan (1954) – ex canoista romena
Florin Ștefan (1996) – calciatore rumeno

Altre grafie
Henrik Stefán (1896-1971) – pittore ungherese
Patrik Štefan (1980) – ex hockeista su ghiaccio ceco

Pagine correlate
Stefano (disambigua)
Stepan